homologia sekwencji
 szereg homologiczny
 Homolog – w genetyce